Елиминациона фаза Светског првенства у кошарци 2010. је почела 4. септембра 2010. године. Ово је била друга и последња фаза Светског првенства, а дошла је након групне фазе. Прва четири тима из сваке групе (укупно 16) су прошла у елиминациону фазу. Све утакмице су игране у дворани Синан Ердем дом, Истанбул, Турска.

Тимови који су елиминисани у четвртфиналу играли су додатне утакмице за класификацију од 5. до 8. места.

Осмина финала

Србија — Хрватска

Шпанија — Грчка

Турска — Француска

Словенија — Аустралија

САД — Ангола

Русија — Нови Зеланд

Литванија — Кина

Аргентина — Бразил

Четвртфинале

Србија — Шпанија

Турска — Словенија

САД — Русија

Литванија — Аргентина

Утакмице од 5. до 8. места

Шпанија — Словенија

Русија — Аргентина

Утакмица за 7. место

Утакмица за 5. место

Полуфинале

САД — Литванија

Србија — Турска

Утакмица за треће место

Финале

Преглед елиминационе фазе

Утакмице од 5. до 8. места

Спољашње везе 

 2010 Званичан сајт Светског првенства 2010.